«Четвёртая мировая война» () — антиглобалистский фильм 2003 года.

Сюжет 
Созданный усилиями активистов антиглобалистских движений, этот фильм показывает картины сопротивления власти транснациональных корпораций и поддерживающих их правительств в разных уголках мира: Мексике, Аргентине, Южной Корее, Палестине, ЮАР, Ираке. Сам термин «четвёртая мировая война» по отношению к наступлению глобального капитала и борьбе с ним восходит к творчеству лидера и теоретика мексиканских сапатистов субкоманданте Маркосу.

В ролях 
 Сухейр Хаммад — рассказчик
 Майкл Франти — рассказчик

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  

Антиглобализм
Документальные фильмы США
Фильмы на английском языке